Adolf Herschmann – lottatore austriaco
 Eric Herschmann – politico statunitense
 Nicole Herschmann – bobbista tedesca
 Otto Herschmann – schermidore e nuotatore austriaco